Baby Face Nelson – amerykański przestępca z lat 30. XX wieku
 Baby Face (film)
 Babyface
 Babyface (utwór U2)